Zuid-Koreaanse hockeyploeg (mannen), de nationale mannenploeg die Zuid-Korea vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey
 Zuid-Koreaanse hockeyploeg (vrouwen), de nationale vrouwenploeg die Zuid-Korea vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey